Die isländische Fußballmeisterschaft 2001 war die 90. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Símadeild bekannt (nach dem Sponsor Síminn). Die Liga begann am 18. Mai 2001 und endete mit den letzten Spielen am 18. September 2001.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. ÍA Akranes konnte nach fünf Jahren Pause wieder den Titel gewinnen, wobei der ÍB Vestmannaeyja nur aufgrund einer schlechteren Tordifferenz unterlag.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2001
2001